Li Ying (calciatrice) – calciatrice cinese, nata nel 1993
 Li Ying (calciatrice 1973) – calciatrice cinese, nata nel 1973
 Li Ying (judoka) – judoka cinese
 Li Ying (mezzofondista) – mezzofondista cinese
 Li Ying (pallavolista) – pallavolista cinese
 Li Ying (regista) – regista giapponese